Хуттурм () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 5934 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,20 км². Официальный код  —  09 2 75 128.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баварии